Darion Basco (Pittsburg, 26 de Março de 1974) é um ator estadunidense, descendente de filipinos, mais conhecido por seus vários papéis em séries de televisão e por codirigir, coproduzir e atuar no filme Naked Brown Men. Darion é apenas mais um ator em sua família, que também inclui Dion, Dante Basco, Derek e Arianna.

Filmografia

Televisão 
 2006 Charmed como Dominique
 2005 The O.C. como Andrew
 2004 Half & Half como D-Lyrious
 1997 ER como Justin Chang
 1996 Chicago Hope como Paolo Aragon

Cinema 
 2003 Naked Brown Men como Darion
 2002 String Theory como Javier
 2000 The Debut como Augusto
 1998 Hundred Percent como Slim Kim
 1995 The Brady Bunch Movie como Eddie

Ligações externas 
Darion Basco no IMDb 
 

Atores dos Estados Unidos
Naturais de Pittsburg (Califórnia)
Norte-americanos de ascendência filipina